Епархия Сан-Хосе () — епархия Римско-Католической церкви в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, США. Епархия Сан-Хосе входит в митрополию Сан-Франциско. Кафедральным собором епархии Сан-Хосе является собор святого Иосифа.

История 
27 января 1981 года Римский папа Павел VI издал буллу «Quoniam Episcopi», которой учредил епархию Сан-Хосе в Калифорнии, выделив её из архиепархии Сан-Франциско.

Ординарии епархии 
 епископ Roland Pierre DuMaine (27.01.1981 — 27.11.1999);
 епископ Patrick Joseph McGrath (27.11.1999 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Quoniam Episcopi

Ссылки 

  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Сан-Хосе (Калифорния)
Религия в Калифорнии